Squad est un mot anglais signifiant « escouade ». Il peut désigner :
Squad, une entreprise de développement de jeux vidéo ;
Squad, un jeu vidéo sorti en 2015 ;
Stanford Question Answering Dataset, un jeu de données.